Натуральне число 661
 661 рік до нашої ери
 661 рік нашої ери